Lleó I o Flavi Valeri Lleó (401 – 474), emperador romà d'Orient (457–74)
 Papa Lleó I (Toscana ? - Roma, 461), Papa de l'Església Catòlica (440-61)
 Lleó I d'Armènia Menor (? - 1140), príncep d'Armènia Menor
 Lleó I (galàxia), galàxia nana esferoïdal en la constel·lació del Lleó